Schläger bezeichnet:
 ein Sportgerät, siehe Schläger (Sport)
 eine studentische Fechtwaffe beim Mensurfechten (Korbschläger, Glockenschläger)
 einen gewalttätigen Menschen, siehe Schlägerei
 ein Element beim Filmantrieb

Schläger ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Schläger (* 1942), deutscher Politiker
 Antonie Schläger (1859–1910), österreichische Opernsängerin
 Eduard Schläger (1828–1895), deutscher Publizist
 Franz Georg Ferdinand Schläger (1781–1869), Pfarrer in Lauterberg und Hameln
 Georg Schläger (1870–1921), deutscher Volksliedforscher
 Gustav Schläger (1869–1930), Vegetarier
 Hans Schläger (1820–1885) österreichischer Dirigent und Komponist
 Helmut Schläger (1924–1969), deutscher Klassischer Archäologe
 Hermann Schläger (1820–1889), Senator und Parlamentarier
 Jörn Schläger (* 1972), deutscher Handballspieler und -trainer
 Julius Karl Schläger (1706–1786), deutscher Numismatiker, Bibliothekar und Hochschullehrer
 Marianne Schläger (* 1920), österreichische Kugelstoßerin, Diskuswerferin, Fünfkämpferin und Sprinterin

Schlaeger ist der Name von
 Jürgen Schlaeger (* 1940) deutscher Anglist 

Siehe auch:
 Schleger